Борис Пашков:
 Пашков, Борис Григорьевич (1938—2014) — российский учёный, доктор исторических наук, профессор.
 Пашков, Борис Ильич (1906—?) — советский инженер, специалист в области производства пороха, лауреат Сталинской премии.
 Пашков, Борис Клементьевич (1891—1970) — калмыцкий учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Пашков, Борис Михайлович (1899—1972) — дерматовенеролог, доктор медицинских наук.